Нојола има више значења:

 Нојола (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нојола (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику